Sincerity Is an Easy Disguise in This Business is het vijfde album van Evergreen Terrace en kwam in 2005 uit.

Track listing
Dogfight - 3:16
Give'Em the Sleeper - 1:30
Brave Reality - 2:27
New Friend Request - 3:56
Gerald Did What - 1:47
I Can See My House From Here - 3:00
The Thunder - 2:21
I Say You He Dead - 1:08
The Smell of Summer - 3:26
Tonight Is the Night We Ride - 2:33
Untitled Track - 2:25

Muziekalbum uit 2005